

Osoby 
 Awiw Gefen – izraelski muzyk rockowy
 David Geffen – amerykański producent filmowy i teatralny, filantrop
 Jonatan Gefen – izraelski poeta

Inne 
 Geffen Pictures – amerykańska wytwórnia filmowa
 Geffen Records – amerykańska wytwórnia płytowa
 Geffen – miejscowość w Holandii, stolica gminy